Sternmoos steht für:

 Sternmoos, Pflanze aus der Moos-Familie Mniaceae

Pflanzenarten:
 Schwanenhals-Sternmoos  (Mnium hornum), akrokarpes Moos, das Rasen bildet
 Welliges Sternmoos (Plagiomnium undulatum; auch Gewelltes Sternmoos oder Bogensternmoos), Moos aus der Familie Mniaceae
 Spieß-Kriechsternmoos (auch Spitzblättriges Sternmoos), Laubmoos-Art aus der Familie Mniaceae, siehe Plagiomnium cuspidatum
 Echtes Sternmoos, Laubmoos-Art aus der Familie Mniaceae, siehe Mnium stellare
 Gesäumtes Sternmoos, Laubmoos-Art aus der Familie Mniaceae, siehe Mnium marginatum
 Dornzähniges Sternmoos, Laubmoos-Art aus der Familie Mniaceae, siehe Mnium spinosum
 Pfriemen-Mastkraut (Sagina subulata), fälschlich auch Sternmoos genannt